R 398 steht für folgende Straßen:
 Reichsstraße 398, Deutsches Reich
 R398 (Irland) 
 R398 (Südafrika)